İsayev ist der Familienname folgender Personen:

 Əli İsayev (* 1983), aserbaidschanischer bzw. russischer Ringer
 Arif İsayev (* 1985), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Radik İsayev (* 1989), aserbaidschanischer Taekwondoin

Siehe auch:
 Issajew